Premjer Liqasy 2017/2018 var den 26:e säsongen av Azerbajdzjans Premjer Liqasy. Säsongen startade den 11 augusti 2017 och slutade den 19 maj 2018. Qarabağ var regerande mästare och lyckades försvara titeln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–14

Omgång 15–28

Källor
 Soccerway.com

2017 i Azerbajdzjan
2018 i Azerbajdzjan
Fotbollssäsongen 2017/2018
2018